Бежа́н Дадиа́ни (ум. 1728) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии (c 1715).

Происхождение 
Сын Георгия Липартиани из рода Чиковани, фактического правителя Мегрелии (Георгий IV) и княжны Севдии, дочери князя Отии Микеладзе.

Биография 
Первоначально получил от отца провинцию Лечхуми, затем в 1715 году отнял у отца престол и стал владетельным князем Мегрелии. Как и его отец, Бежан поддерживал различных кандидатов на имеретинский престол, воевал с царем Александром V, попав к нему в плен, и вынужден был уступить ему земли Сачилао-Самикелао. Однако после этого вновь продолжил войну с царем, привлекая на помощь абхазские отряды и опять с ним мирился.

Семья 
Был женат на княжне Тамаре Геловани, в этом браке родились:
 Отия (? — 1757), владетельный князь Мегрелии (1728—1757)
 Дадиани Бери, князь
 Дадиани, Кация (Георгий), князь, отец Дареджан Дадиани, супруги царя Грузии Ираклия II
 Дадиани, Мариам, княжна. Была женой царя Имерети Александра V
 Дадиани Манучар, князь
 Габриел, архиепископ Чкондидский
 Григорий, архиепископ Чкондидский
 Дадиани Дареджан, княжна. Была замужем за царем Имерети Мамукой.
 Дадиани Хварамзе, княжна
 Дадиани N, княжна. Была замужем за князем Леваном Микадзе.

Бежан
Бежан
Монархи, убитые в XVIII веке